L'édition 2021 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, du Britannique Daniel Evans, des Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal, du Français et double tenant du titre Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini, du Norvégien Casper Ruud et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Jannik Sinner, Nikoloz Basilashvili, Marin Čilić, Jan-Lennard Struff, Lorenzo Sonego, Reilly Opelka, Kei Nishikori, Adrian Mannarino, John Millman et Alejandro Davidovich Fokina.

Pendant le tournoi

Lauréats 
Le Russe Andrey Rublev remporte le tournoi en simple en battant en finale Márton Fucsovics, issu des qualifications. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  consécutif dans la catégorie des ATP 500.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble (le  de l'année après Antalya et Melbourne 2) en s'imposant en finale face à Kevin Krawietz et Horia Tecău. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2021
Tennis en février 2021